Kōki Hirota – politico e diplomatico giapponese
 Mieko Hirota – cantante giapponese
 Shion Hirota – doppiatrice giapponese